British Standards Institution
 British Standard (motorfiets)